Wizzard (von englisch wizard ‚Zauberer‘) bezeichnet:

 Wizzard (britische Band)
 Wizzard (finnische Band)

Siehe auch:

 Wizard (Begriffsklärung)